Перша сіяна Мартіна Навратілова була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, як і у фіналі за рік до того перемігши Кріс Еверт-Ллойд з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Навратілова (переможниця)
  Кріс Еверт-Ллойд (фінал)
  Івонн Гулагонг Коулі (півфінал)
  Трейсі Остін (півфінал)
  Вірджинія Вейд (чвертьфінал)
  Діанне Фромгольтц (чвертьфінал)
  Біллі Джин Кінг (чвертьфінал)
  Венді Тернбулл (чвертьфінал)
  Керрі Рід (4 коло)
  Вірджинія Рузічі (4 коло)
  Грір Стівенс (4 коло)
  Сью Баркер (1 коло)
  Регіна Маршикова (3 коло)
  Кеті Джордан (4 коло)
  Бетті Стеве (4 коло)
  Пем Шрайвер (2 коло)

Як Івонн Гулагонг Коулі так і Біллі Джин Кінг отримали захищені номери посіву вищі за тодішні їхні місця в світовому рейтингу, оскільки вони повернулись після майже річних перерв, викликаних травмами.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Див. також 
 Суперництво Еверт проти Навратілової

Примітки

Посилання 

Вімблдонський турнір
Вімблдонський турнір